Народный стадион Яньцзи — (, , ) — многофункциональный стадион, располагающийся в городе Яньцзи (Яньбянь-Корейский автономный округ, Цзилинь). Вмещает 50,000 и является домашним стадионом для клуба первой лиги Китая по футболу «Яньбянь Чанбайху» (с 1994 года).

Примечания

Ссылки 
 Народный стадион на Байдупедии

Футбольные стадионы Китая
Яньцзи